Hiroyuki Miura peut désigner :
 Hiroyuki Miura (1972-), joueur japonais de hockey sur glace ;
 Hiroyuki Miura (1974-), joueur japonais de shōgi.

Patronyme japonais
Homonymie de patronyme